

Cinéma 
 Killers Game (The Package), film d'action américain de Jesse V. Johnson (2013) ;
 Killer Game (There's Someone Inside Your House), film d'horreur canado-américain de Patrick Brice (2021).

Autre 
 Killer Game ou Application phare, programme informatique.